Centre Presse peut désigner :
 Centre Presse, un quotidien départemental de l'Aveyron ;
 Centre Presse, un quotidien départemental de la Vienne.